Jusuf Kalla (1942), Indonesisch politicus
Källa, plaats in Zweden